William Leveson-Gower peut faire référence à :

Sir William Leveson-Gower,  Baronnet (c. 1647–1691)
William Leveson-Gower (c. 1696–1756), homme politique conservateur britannique, MP pour Staffordshire 1720–1756
William Leveson-Gower  Comte Granville (1880–1953)

Voir aussi
William Gower, MP